В данной статье приведён список сезонов футбольного клуба «Астон Вилла» () из города Бирмингем, выступающего в соревнованиях с 1879 года. Клуб был основан в марте 1874 года. В 1870-х «Астон Вилла» играла лишь товарищеские матчи по правилам регби-футбола. В 1888 году, когда Уильям Макгрегор основал Футбольную лигу, «Вилла» стала одним из клубов-основателей турнира. В настоящее время клуб выступает в АПЛ.

Список сокращений 

 М = Количество матчей
 В = Количество выигрышей
 Н = Количество ничьих
 П = Количество проигрышей
 З = Забито голов
 П = Пропущено голов
 Очки = Количество очков
 Место = Итоговое место

 ФЛ = Футбольная лига
 1 див = Первый дивизион Футбольной лиги
 2 див = Второй дивизион Футбольной лиги
 3 див = Третий дивизион Футбольной лиги
 АПЛ = Премьер-лига

 Р1 = 1-й раунд
 Р2 = 2-й раунд
 Р3 = 3-й раунд
 Р4 = 4-й раунд

 Р5 = 5-й раунд
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал
 1/32 = стадия одной тридцать второй
 Ф = Финалист
 П = Победитель

Описание сезонов

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные для сезонов взяты с сайта 

 
ФК «Астон Вилла»
Астон Вилла